Johan Emil Berglund kan syfta på:

Johan Emil Berglund (1861–1952), svensk socialdemokratisk agitator och riksdagsman
Johan Emil Berglund (1873–1950), svensk präst, domprost i Skara